Leptotes (botanica), genere di piantedella famiglia delle Orchidaceae
Leptotes (zoologia), genere di farfalle della famiglia Lycaenidae